Die Mestaruussarja 1983 war die 53. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einem kombinierten System aus einer Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde sowie einer anschließenden Meisterschafts- bzw. Relegationsrunde ausgespielt. Meister wurde Tampereen Ilves vor HJK Helsinki.

Teilnehmende Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde 
Die ersten acht Mannschaften der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde den Meister und Teilnehmer für den UEFA-Pokal aus. Die erzielten Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (ggf. aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Relegationsrunde 
Die vier schlechtesten Mannschaften der Mestaruussarja und die vier besten Mannschaften der I divisioona (mit * gekennzeichnet) nahmen an der Relegationsrunde teil. Die Mannschaften erhielten Zusatzpunkte für ihre Platzierungen in den vorangegangenen Wettbewerben. Die neunt- bis zwölftplatzierten Mannschaften der Mestaruussarja-Hauptrunde erhielten vier, drei, zwei und einen Zusatzpunkt. Die gleiche Rangfolge galt für die vier besten Zweitligisten (1. Platz = 4 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte usw.).

Tabelle

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Tampereen Ilves an:

 Seppo Sairanen, Jari Lemivaara, Seppo Räsänen, Markku Wacklin, Dean Thomas, Pekka Heino, Esa Kuusisto, Risto Hurri, Raimo Kuuluvainen, Petri Ojala, Jukka Pirinen, Ari Hjelm, Jari Niinimäki, Arto Uimonen, Mickey Belfield, Markku Linnusmäki, Rolf Hermans, Vesa Holli. Trainer: Jussi Ristimäki.

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Mestaruussarja 1983 wurde Mika Lipponen von Turku PS mit 19 Toren.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokals im Olympiastadion Helsinki am 15. Oktober 1983 gewann Kuusysi Lahti mit 2:0 gegen HJK Helsinki.

Internationales Abschneiden 
 Meister Ilves Tampere (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:4 und 1:2 gegen  Juventus Turin
 Vizemeister HJK Helsinki (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:4 und 0:6 gegen  FK Dinamo Minsk
 Pokalsieger Kuusysi Lahti (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:2 und 0:0 gegen  Internationál Bratislava

Weblinks 
 Finland – List of League First Level Tables RSSSF
 Championship 1983

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1983
1983